Omaha Knights ist der Name folgender Eishockeyfranchises:

 Omaha Knights (1939–1951), ein der American Hockey Association zugehöriges Franchise 
 Omaha Knights (1959–1975), ein der International Hockey League zugehöriges Franchise 
 Omaha Ak-Sar-Ben Knights, ein der American Hockey Association zugehöriges Franchise